Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм () — район в Германии, в административном округе Средняя Франкония Республики Бавария. Официальный ключ — 09 5 75. Центр района — город Нойштадт-ан-дер-Айш.

 территория —  га;
 население —  чел.;
 плотность населения —  чел./км²;
 землеобеспеченность с учётом внутренних вод —  м²/чел.

Административно-территориальное устройство 

В состав района входят в общей сложности 38 общин (муниципалитетов), в том числе пять городских, 16 ярмарочных и 17 сельских.
Тридцать общин района объединены в 7 административных сообществ. На территории района также расположена одна ненаселённая межобщинная (неинкорпорированная, некорпоративная, невключённая) территория Озинг ( Osing) площадью 274,27 га.

Городские общины 
 Бад-Виндсхайм ()
 Бургбернхайм ()
 Нойштадт-ан-дер-Айш ()
 Уффенхайм ()
 Шайнфельд ()

Ярмарочные общины 
 Бауденбах ()
 Бургхаслах ()
 Даксбах ()
 Зугенхайм ()
 Ильфельд ()
 Иппесхайм ()
 Ипсхайм ()
 Маркт-Бибарт ()
 Маркт-Нордхайм ()
 Маркт-Ташендорф ()
 Маркт-Эрльбах ()
 Марктбергель ()
 Нойхоф-ан-дер-Ценн ()
 Обернценн ()
 Обершайнфельд ()
 Эмскирхен ()

Сельские общины 
 Вайгенхайм ()
 Вильгельмсдорф ()
 Галльмерсгартен ()
 Герхардсхофен ()
 Голльхофен ()
 Гутенштеттен ()
 Диспекк ()
 Дитерсхайм ()
 Зиммерсхофен ()
 Иллесхайм ()
 Лангенфельд ()
 Мюнхштайнах ()
 Обериккельсхайм ()
 Траутскирхен ()
 Хагенбюхах ()
 Хеммерсхайм ()
 Эргерсхайм ()

Межобщинная территория 
 Озинг () (0)

Административные сообщества 
Бургбернхайм
 Бургбернхайм (3057)
 Галльмерсгартен (806)
 Иллесхайм (892)
 Марктбергель (1654)

Диспекк
 Бауденбах (1193)
 Гутенштеттен (1414)
 Диспекк (3669)
 Мюнхштайнах (1476)

Ильфельд
 Герхардсхофен (2539)
 Даксбах (1751)
 Ильфельд (2976)

Нойхоф-ан-дер-Ценн
 Нойхоф-ан-дер-Ценн (2085)
 Траутскирхен (1344)

Уффенхайм
 Вайгенхайм (1014)
 Голльхофен (825)
 Зиммерсхофен (982)
 Иппесхайм (1157)
 Маркт-Нордхайм (1166)
 Обериккельсхайм (698)
 Уффенхайм (6404)
 Хеммерсхайм (685)
 Эргерсхайм (1179)

Хагенбюхах-Вильгельмсдорф
 Вильгельмсдорф (1293)
 Хагенбюхах (1231)

Шайнфельд
 Зугенхайм (2391)
 Лангенфельд (1020)
 Маркт-Бибарт (2000)
 Маркт-Ташендорф (1093)
 Обершайнфельд (1303)
 Шайнфельд (4751)

Упразднённые административные сообщества 
Ипсхайм
 Дитерсхайм
 Ипсхайм
 Унтернессельбах
Маркт-Эрльбах
 Маркт-Эрльбах
 Нойхоф-ан-дер-Ценн
 Траутскирхен
Эмскирхен
 Вильгельмсдорф
 Хагенбюхах
 Эмскирхен

Данные о населении приведены по состоянию на  (по административным сообществам — на 31 декабря 2010 года).
Данные о территории приведены по состоянию на .

Население

Источники 
 Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм: статистические сведения 
 Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм: административно-территориальное деление 1-20
 Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм: административно-территориальное деление 21-38
 Бавария 1840—1952: Историко-географический справочник по административно-территориальному делению (с. 179—Нойштадт-ан-дер-Айш, 183—Шайнфельд, 185—Уффенхайм), С. 296 Bayern 1840—1952: Historisches Gemeindeverzeichnis. Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns in der Zeit von 1840 bis 1952. In: Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft 192. München 1953, S. 296
 Официальный справочник по АТД Баварии по данным переписи 1970 года (с. 175), 1973, C. 567
 Общины Баварии по состоянию на 25 мая 1987 года (1840—1987, с. 103), С. 184

Примечания

Ссылки 
 Инструкция по русской передаче немецких географических названий
 Официальная страница
 Атлас Баварии
 Топографический атлас Баварии
 Портал Бавария: Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
 Портал Бавария: Общины и административные сообщества района Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
 Герб, история, география LANDKREIS NEUSTADT A.D.AISCH-BAD WINDSHEIM
 
 Homepage des Landkreises Neustadt a.d. Aisch — Bad Windsheim
 Gewerbeflächen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch — Bad Windsheim
 Gewerbeverzeichnis für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch — Bad Windsheim
 Veranstaltungen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch — Bad Windsheim

 
Районы Средней Франконии